Station Brussel-Noord
Noordstation (premetrostation), premetrostation in Brussel naast het gelijknamige treinstation

Zie ook 
Gare du Nord (doorverwijspagina)